Hemidactylus longiceps est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Hemidactylus longiceps Cope, 1869 est un synonyme de Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836
 Hemidactylus longiceps O’Shaughnessy, 1873 nec Cope, 1869 est un synonyme de Hemidactylus longicephalus Bocage, 1873

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae